Tudhaliya est le nom de plusieurs rois hittites 
Tudhaliya (également appelé Tudhaliya I) est un roi de l’empire pré-Hittite dont l’existence est hypothétique. Il aurait régné au . Selon  une conjecture de Forlanini (1993) ce roi correspondrait à l'arrière-grand-père de Hattushili . 
Tudhaliya  (également appelé Tudhaliya II), a régné de 1430 à 1400 
Tudhaliya II (également Tudhaliya III), a régné dans les années 1380 
Tudhaliya III (aussi "Tudhaliya le jeune") pourrait avoir brièvement régné vers 1358 
Tudhaliya IV  a régné autour de 1237 
 Tudhaliya, roi Neo-hittite  de Karkemish, 1100 

Certains spécialistes de la Bible ont suggéré que Tidal, roi des nations, qui est mentionné dans la Genèse comme ayant rallié Kedorlaomer au cours de l'attaque des rebelles au Pays de Canaan serait l'un des Tudhaliyas.

Voir aussi 
 Histoire des Hittites

Notes

Bibliographie 
 Massimo Forlanini, Atti. del II Congresso Internazionale di Hittitologia, Pavia (1993)

Liens externes
Reign of Tudhaliya

Roi hittite